Маралиха — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Административный центр Маралихинского сельсовета.

История 
Основано в 1765 году. В 1928 году состояло из 816 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Маралихинского сельсовета Покровского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района